A brit nagydíj volt a 2010-es MotoGP-világbajnokság ötödik futama. A versenyt Silverstone-ban rendezték június 20-án.

1996 óta ez volt az első verseny, amit Valentino Rossinak ki kellett hagynia.

A királykategória versenyén Jorge Lorenzo győzött, megelőzve Andrea Doviziosót és a karrierje első MotoGP-dobogóját szerző amerikai Ben Spiest. A Moto2-ben Jules Cluzel, míg a nyolcadliteresek között ismét Marc Márquez végzett az élen.

A MotoGP végeredménye

A Moto2 végeredménye

* FA boxban fejezte be

A 125 cm³ végeredménye

Források

B
M